Leygebe, oder Leigebe ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Gottfried Leygebe († 1756), deutscher Maler, Zeichenlehrer und Professor für Anatomie
 Gottfried Leygebe (1630–1683), deutscher Bildhauer, Kupferstecher, Medailleur und Stempelmacher
 Paul Carl Leygebe (1664–1756), deutscher Maler, Sohn des Gottfried